Moore se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frederic Moore
 Barbara Jo Moore
 Barry P. Moore
 Charles Moore
 Daniel David Tompkins Moore
 George Thomas Moore
 Harold Emery Moore
 Janet Moore
 J.A. Moore
 Joseph Curtis Moore
 John Percy Moore
 John William Moore
 Lilian V.H. Moore
 Robert Thomas Moore
 Royall T. Moore
 Spencer Le Marchant Moore
 Theodore C. Moore
 Theodore J. Moore, Jr.
 Thomas Moore
 Willie E.C. Moore